2338 км, 2338-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы.

 2338 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Грузинская железная дорога. Код 576639
 2338 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Львовская железная дорога. Код 360076